

Cinema 
 Come prima (For the First Time) – film del 1959 diretto da Rudolph Maté
 Come prima – film del 2004 diretto da Mirko Locatelli
 Come prima – film del 2021 diretto da Tommy Weber

Musica 
 Come prima – brano musicale Tony Dallara del 1957
 Come prima/L'autunno non è triste – 45 giri di Tony Dallara del 1957